Crumpton steht für:

 Nathan Crumpton (* 1985), für Amerikanisch-Samoa startender US-amerikanischer Multisportler
 Crumpton (Maryland), Ort in Queen Anne's County, Maryland